Dornic oder Dornič ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Dornič
 Pierre Dornic (1864–1933), französischer Agraringenieur

Siehe auch:
 Grad Dornic